Abney ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Abney-Hastings, 13. Countess of Loudoun (1919–2002), britische Peeress und Politikerin
 Don Abney (1923–2000), US-amerikanischer Jazzpianist
 Michael Abney-Hastings, 14. Earl of Loudoun, (1942–2012), britisch-australischer Adliger
 William de Wiveleslie Abney (1843–1920), britischer Chemiker

Orte in England:
 Abney (Derbyshire)
 Abney Grange, in Derbyshire
 Abney and Abney Grange, Civil Parish in Derbyshire

in den Vereinigten Staaten:
 Abney (Mississippi), Itawamba County
 Abney (West Virginia), Raleigh County
 Abney Country Air, St. Tammany Parish, Louisiana
 Abney Crossroads, Kershaw County,	South Carolina
 Abney Estates, St. Tammany Parish, Louisiana

Siehe auch:
 Abney-Effekt